Soda hace referencia a varios artículos:

 Agua carbonatada, que es agua sin saborizantes que contiene dióxido de carbono (CO2) que burbujea cuando la bebida se despresuriza; también puede referirse a aguaquina que es una derivación de soda, solo que esta contiene un ligero sabor endulzado.
 Sinónimo de refresco; 
 Otro nombre para el carbonato de sodio;
 Nombre del hidróxido de sodio, soda cáustica
 Nombre común de la planta Salsola soda de la que se obtiene el carbonato sódico anterior.
 Apodo de la banda de rock argentina Soda Stereo.